Der Begriff Creme 21 bezeichnet

 eine Kosmetikmarke (ehemals Henkel, heute der Creme 21 GmbH gehörend), siehe Creme 21 (Marke)
 eine deutschsprachige Popband, siehe Creme 21 (Band)
 eine Rallye des Youngtimer Club e.V. Deutschland Creme 21 Youngtimer Rallye